Osoby o tym nazwisku:
 Jan Chwałek – rzymskokatolicki duchowny, muzykolog i organmistrz
 Sebastian Chwałek – polski polityk i prawnik
 Wilhelm Chwałek – polski inżynier, geodeta